Scion est un comics publié par CrossGen.
 Scion était une marque de voiture japonaise, vendue aux États-Unis et au Canada.
 Scion est, en horticulture, un synonyme de greffon.
Scion est un duo techno allemand.
 Scion est un jeu de rôle de l'éditeur américain White Wolf Publishing.
 Scion : partie la plus fine d’une canne à pêche, de celle au bout de laquelle on attache la ligne.